From the Hut, to the Projects, to the Mansion è il settimo album in studio del rapper haitiano Wyclef Jean, pubblicato nel 2009.

Tracce

Collegamenti esterni